Legione del destino (Legion of Doom) – gruppo di supercriminali dell'Universo DC
 The Road Warriors – tag team di wrestling, nota come "Legion of Doom" quando militava in WWE
 Legion of Doom – soprannome con cui erano conosciuti gli attaccanti della squadra di hockey su ghiaccio Philadelphia Flyers

Pagine correlate 
 The Legion of Doom